Belalcázar puede referirse a:
 Belalcázar, municipio de la provincia de Córdoba, Andalucía, España.
 Belalcázar (Caldas), municipio del departamento de Caldas, Colombia.
 Belalcázar (Cauca), cabecera del municipio de Páez, departamento del Cauca, Colombia.
 El Castillo de Belalcázar, ubicado en el municipio español del mismo nombre.